Jizhar, Yizhar či Izhar může znamenat:
 Izhar Cohen – izraelský zpěvák
 Jizhar Harari – izraelský politik a poslanec Knesetu
 Jizhar Smilansky – izraelský spisovatel, literární vědec a poslanec Knesetu
 Nachal Jizhar – vádí v severním Izraeli